Ebenwald heißen:
 Ebenwald (Gemeinde Paternion), Ortschaft von Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Ebenwald (Gemeinde Kleinzell), Katastralgemeinde von Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Ebenwald (Gemeinde Ampass), Streusiedlung bei Ampass, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol